Ольбрахт (; )

Ім'я 
 Ян I Ольбрахт (1459–1501) — польський король.

Прізвище 
 Іван Ольбрахт (1882–1952) — чеський письменник та громадський діяч.